Henriksdal kan syfta på:

 Henriksdal – ett område i Sicklaön inom Nacka kommun
 Henriksdal, Helsingfors stad – en del av Storskog i Helsingfors stad
 Henriksdal, Kristinestad –  en liten by i Kristinestad

Se även
 Henriksdalshamnen – ett område på den nordöstra sidan av Hammarby sjö i Södra Hammarbyhamne